Veloce (muziek) - een aanwijzing in de muziek, namelijk met snelheid
 Velocette - een motorfietsmerk, heette ooit Veloce